Il n'existe pas de « Wikipédia France ». Vous cherchez peut-être :
Wikipédia en français, édition francophone de Wikipédia ;
Wikimédia France, « association pour le libre partage de la connaissance » œuvrant en France au soutien des projets Wikimedia.

Voir aussi 

 Wikipédia:Confusion

Page d'homonymie pour quelque chose qui n'existe pas